Dit is een overzicht van de snelste schaatsers en beste puntentotalen op de kleine vierkamp mannen.

Snelste mannen kleine vierkamp

Snelste mannen kleine vierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste mannen kleine vierkamp buitenbaan

Snelste mannen kleine vierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen kleine vierkamp

Beste puntentotalen kleine vierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen kleine vierkamp buitenbaan

Beste puntentotalen kleine vierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Adelskalender - Kleine vierkamp mannen
 Adelskalender laagland - Kleine vierkamp mannen
 Lijst van schaatsrecords kleine vierkamp mannen

Schaatslijsten